Энрикильо (исп. Enriquillo) — многозначный термин.

 Энрикильо — бессточное солёное озеро на острове Гаити, расположено в западной части Доминиканской Республики. 
 Энрикильо (Гуарокуйя; ум. 1535) — индейский касик (вождь), правитель горной области Баоруко, последний руководитель восстания индейцев-таино против испанского владычества на острове Эспаньола (Гаити).
  — рассказ; автор .